Until the End of Time ("fino alla fine del tempo" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Until the End of Time – singolo dei Foreigner del 1995, dall'album Mr. Moonlight
 Until the End of Time – album di Tupac Shakur del 2001
 Until the End of Time – singolo di Tupac Shakur del 2001, dall'album omonimo
 Until the End of Time – singolo di Justin Timberlake del 2007, dall'album FutureSex/LoveSounds